Als Spiegelungsprinzip wird in der Mathematik bezeichnet
 Schwarzsches Spiegelungsprinzip, Aussage der Funktionentheorie über holomorphe Funktionen
 Reflexionsprinzip (Stochastik), Aussage über Überschreitungswahrscheinlichkeiten bei stochastischen Prozessen